Knivsta (gemeente), een Zweedse gemeente
Knivsta (plaats), een plaats in deze gemeente